Ниже представлен список матчей сборной Боснии и Герцеговины по футболу, проведённых командой в 1995—1999 годах.

1995

1996

1997

1998

1999

Примечания

Ссылки 
 
  

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Футбол в Боснии и Герцеговине